Foreign Affairs ():
 «Foreign Affairs» — американский журнал по международной политике.
 «Foreign Affairs» — альбом Тома Уэйтса.
 «Foreign Affairs» — эпизод мультсериала «Гриффины».